Zdzisław Michalski (1892–1960) – polski lekarz, dowborczyk. 
 Zdzisław Michalski (1928–1985) – polski wioślarz (olimpijczyk z Helsinek), architekt
 Zdzisław Michalski (1929–1986) – polski żeglarz, kapitan jachtowy, publicysta